Грыза́вино-2 — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

География 
Расположена в 5 км к югу от города Остров. В 3 км к северо-востоку находятся деревни Грызавино-1 и собственно Грызавино.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 186 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)